Circolo dell'Unione (Firenze)
 Circolo dell'Unione (Milano)